Equilibrium oder Äquilibrium steht für:

 Äquilibrium-Theorie der Intimität in der Sozialpsychologie
 Equilibrium (Album), Jazzalbum von Matthew Shipp (2003)
 Equilibrium (Band), deutsche Metal-Band
 Equilibrium (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film (2002)
 Frequency Equilibrium Koan, Jazzalbum von Michael Gregory Jackson (1977/2021)
 Äquilibrium, das Gleichgewicht in der Welt Erdsee

Siehe auch:
 Äquilibration